Открытый чемпионат Эшторила 2006 — 17-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в португальском городе Оэйраш и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии и тура WTA в рамках серии соревнований 4-й категории.

В 2006 году турнир прошёл с 1 по 7 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Ролан Гаррос.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Гастон Гаудио
 в женском одиночном разряде —  Луция Шафаржова
 в мужском парном разряде —  Леош Фридль и  Франтишек Чермак
 в женском парном разряде —  Ли Тин и  Сунь Тяньтянь

Общая информация

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Давид Налбандян обыграл  Николая Давыденко со счётом 6-3, 6-4.
 Налбандян выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Налбандян 2-1 раз выиграл местные соревнования (до этого в 2002 году).
 Давыденко сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Давид Налбандян
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=2
| RD1-team02= Николай Давыденко 
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

}}

 Женщины. Одиночный турнир 
  Чжэн Цзе обыграла  Ли На со счётом 6-7(5), 7-5 — отказ.
 Чжэн выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ли сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Финал 

 Мужчины. Парный турнир 
  Павел Визнер /  Лукаш Длоуги обыграли  Лукаса Арнольда Кера /  Леоша Фридля со счётом 6-3, 6-1.
 Визнер выиграл 2-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Длоуги выиграл 2-й парный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Ли Тин /  Сунь Тяньтянь''' обыграли  Хиселу Дулко /  Марию Санчес Лоренсо со счётом 6-2, 6-2.
 Ли выиграла 2-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в туре ассоциации.
 Сунь выиграла 2-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.
 Ли и Сунь победили второй год подряд на местном турнире.

См. также 
 Открытый чемпионат Эшторила

 ATP Тур 2006 года
 WTA Тур 2006 года

 Международная серия ATP
 Серия турниров 4-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA

Португалия
Теннис
Май 2006 года
2006